Murowana Goślina (gromada) (powiat obornicki)
 Lipnica Murowana (gromada) (powiat bocheński)